Eurybates () ist

in der griechischen Mythologie:
 Eurybates (Sohn des Teleon), einer der Argonauten
 Eurybates (Herold des Agamemnon)
 Eurybates (Herold des Odysseus)

der Name von:
 Eurybates (Pentathlet), Sieger bei den Nemëischen Spiele

sonstiges:
 (3548) Eurybates, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner